Открытый чемпионат Эшторила 2017 — 28-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося с 2015 года в португальском городе Кашкайш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 1 по 7 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николас Альмагро
 в парном разряде —  Эрик Буторак и  Скотт Липски

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний финалист Пабло Карреньо Буста (№ 20 в мире на тот момент). Испанский теннисист смог второй раз подряд выйти в финал турнира и на этот раз взять титул, обыграв третьего номера посева Жиля Мюллера. Прошлогодний чемпион Николас Альмагро защищал свой титул, но не имел посева. Он смог выйти в четвертьфинал, где проиграл чемпиону этого года Карреньо Бусте. В основной сетке сыграл один представитель России Евгений Донской, который проиграл уже в первом раунде.

В парном разряде прошлогодние чемпионы Эрик Буторак и Скотт Липски не защищали свой титул (Буторак завершил карьеру, а Липски играл в это время на другом турнире). Победу смогли одержать Майкл Винус и Райан Харрисон, которые в финале обыграли испанский дуэт Давид Марреро и Томми Робредо.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Карреньо Буста обыграл  Жиля Мюллера со счётом 6-2, 7-6(5).
 Карреньо выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мюллер сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15
| team-width=170

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Пабло Карреньо Буста
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Жиль Мюллер
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Майкл Винус /  Райан Харрисон''' обыграли  Давида Марреро /  Томми Робредо со счётом 7–5, 6–2.
 Винус выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Харрисон выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Португалия
Теннис
Май 2017 года
2017